Als Siemens-Hochhaus werden mehrere Hochhäuser in deutschen Städten bezeichnet, die als Bürogebäude von der Firma Siemens genutzt werden bzw. wurden:
 in Bremen, siehe Siemens-Hochhaus (Bremen)
 in Erlangen, siehe Glaspalast (Erlangen)
 in München, siehe Siemens-Hochhaus (München)